Иполиту () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иполиту, Даниэли (род. 1984) — бразильская гимнастка, призёр чемпионата мира и Панамериканских игр.
 Иполиту, Диегу (род. 1986) — бразильский гимнаст, чемпион мира и Панамериканских игр.
 См. также 
 Монсеньор-Иполиту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. 
 Санту-Иполиту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.